Хејстингс има више значења:
 Хејстингс
 Хејстингс (Ајова)
 Хејстингс (Мичиген)
 Хејстингс (Флорида)
 Хејстингс (Минесота)
 Хејстингс (Небраска)
 Хејстингс (Оклахома)
 Хејстингс (Пенсилванија)